Argopeni kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Argopeni, Ayah, by, Jawa Tengah, 
 Argopeni, Kebumen, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar